Stahleckeriidae  —  викопна родина дицинодонтів. Відомі з обох Америк, Азії, Африки та Європи. До родини відносять найбільших відомих дицинодонтів. Найдавніші представники походять із середнього тріасу (якщо Sungeodon член групи - то з раннього тріасу), впродовж значної частини пізнього тріасу це була чи не єдина вціліла група аномодонтів. Раніше вважалося, що Kannemeyeriiformes вимерли за норійських часів, але знахідка Lisowicia, ретського шталекеріїда з Польщі, дозволяє припустити, що вони дожили до тріасово-юрського вимирання.

Філогенія 

Нижче наведено кладограму що ілюструє положення шталекеріїд серед Kannemeyeriiformes згідно з Kammerer et al. (2013):

Кладограма, що ілюструє внутрішні зв’язки згідно з Sulej & Niedźwiedzki (2019):

Примітки 

Дицинодонти
Фауна тріасового періоду